John Crewe est un nom pouvant désigner:

John Crewe (1er baron Crewe) (1742-1829), homme politique britannique
John Crewe (2e baron Crewe) (c. 1772-1835), soldat et pair anglais

Voir aussi

Crewe, John